Ада́бія — бухта, розташована в західній частині Суецької затоки Червоного моря. Розташована в межах Єгипту. На березі розташоване село Адабія та морський вантажний порт.

Затоки Червоного моря
Затоки Єгипту